Лос Куартос има више значења:

 Лос Куартос (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Куартос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Куартос (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Куартос (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Куартос (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Куартос, Лос Куартос де Примавера (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Куартос (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Куартос (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Куартос (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Куартос (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Куартос, Ел Саладо (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Куартос (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Куартос (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Куартос (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Куартос (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику